Штайнкирхен (Альтес-Ланд) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Штайнкирхен (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.